Кубарево — название населённых пунктов.

Россия 
 Кубарево — деревня в Холмском районе Новгородской области.

Украина 
 Кубарево — село в Путивльском районе Сумской области.

См. также 
 Кубарев